

Caratteristiche tecniche
È un mediano.

Carriera

Club

Leicester City e prestito al Shrewsbury Town
Nato in Sudafrica, si trasferisce in Inghilterra all'età di 2 anni e nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del ; il 27 novembre 2018 riceve la prima convocazione in prima squadra, in occasione del match di English Football League Cup vinto ai rigori contro il  dove però non riesce a debuttare. L'8 gennaio 2019 firma il suo primo contratto professionistico con le foxes. Il 14 marzo 2021 fa il suo esordio fra i professionisti sostituendo Ayoze a dieci minuti dal termine dell'incontro di Premier League vinto 5-0 contro lo .

Il 19 agosto 2021 viene ceduto in prestito al .

Nazionale
Nel 2019  con la Nazionale Under-20 sudafricana prende parte al campionato mondiale di categoria, dove gioca un incontro.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 14 marzo 2021.

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Leicester City: 2020-2021

Note

Collegamenti esterni